Tolsti Vrh pri Ravnah na Koroškem je ime več naselij v Sloveniji:

 Tolsti Vrh, Dravograd
 Tolsti Vrh, Ravne na Koroškem

naselja v Sloveniji